Але́ксинский се́льский сове́т () — название сельских советов на Украине и в РСФСР:

 Алексинский сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.
 Алексинский сельский совет — Сребнянский район, Черниговская область.

 Алексинский сельский совет — Лядский район, Ленинградская и Псковская области (1928—1954).